Черешенка — название населённых пунктов на Украине:

 Черешенка — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Черешенка — село в Вижницком районе Черновицкой области.